Латини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1642—1692) — итальянский повар.
 Брунетто Латини (1220—1294) — итальянский философ, ученый и государственный деятель.
  (1927—1991) — итальянский актёр.
  (род. 1972) — итальянская актриса озвучки.
  (1969–2012) — итальянская актриса озвучки.
  (1513–1593) — итальянский ученый.
 Райан Латини (род. 1986) — писатель-фантаст.